Chamaesciadium cespitosum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Pierre Edmond Boissier och Heinrich Carl Haussknecht, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Chamaesciadium cespitosum ingår i släktet Chamaesciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cespitosum